Лазаре́вский моногозначный термин, может означать:

 Лазаре́вский — фамилия, известные носители:
 Лазаревский, Александр Матвеевич (1834—1907) — украинский историк, младший брат В. М. Лазаревского.
 Лазаревский, Борис Александрович (1871—1936) — русский  и украинский писатель, прозаик, сын А. М. Лазаревского.
 Лазаревский, Василий Матвеевич (1817—1890) — русский публицист, переводчик и государственный деятель, старший брат А. М. Лазаревского.
 Лазаревский, Владимир Александрович (1897—1953) — журналист, сооснователь и редактор газеты «Русская мысль», переводчик, монархист.
 Лазаревский, Иван Иванович (d) (1880—1948) — российский и советский искусствовед, полиграфист и художник.
 Лазаревский, Иван Матвеевич (d) (1836—1887) — российский действительный статский советник, юрист.
 Лазаревский, Михаил Анатольевич (1896—1971) — советский учёный в области ампелографии, селекции и биологии винограда.
 Лазаревский, Николай Иванович (1868—1921) — русский юрист, племянник В. М. Лазаревского и А. М. Лазаревского.

 Топоним:
 Лазаревский — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии (Россия).
 Лазаревский (d) — бывший посёлок в Санчурском районе Кировской области России.
 Лазаревский (d) — бывший населённый пункт в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Лазаревский (d) — микрорайон города Шостка, бывшее село Сумской области Украины.
 Лазаревский (d) — ручей в Забайкальском крае России.

Разное 
 Лазаревский Выселок
 Лазаревский институт восточных языков

См. также 
 Лазоревский